Dino Grossi (né le  à Toronto) est un joueur professionnel de hockey sur glace italo-canadien devenu entraîneur. Il évolue en position d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1989-1990 || Northeastern University || NCAA
|| 31 || 6 || 9 || 15 || 43 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Northeastern University || NCAA
|| 34 || 11 || 11 || 22 || 70 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Northeastern University || NCAA
|| 31 || 15 || 11 || 26 || 50 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Northeastern University || NCAA
|| 35 || 18 || 16 || 34 || 69 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Generals de Flint || CoHL
|| 5 || 3 || 0 || 3 || 10 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Ice de l'Indiana || LIH
|| 58 || 6 || 1 || 7 || 39 || || || || ||  
|-
| 1994-1995 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 26 || 11 || 10 || 21 || 112 || 6 || 1 || 6 || 7 || 32 
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 38 || 14 || 14 || 28 || 140 || 9 || 4 || 1 || 5 || 38 
|-
| 1996-1997 || Albatros de Brest || Ligue Magnus 
|| 32 || 13 || 19 || 32 || 46 || 10 || 2 || 5 || 7 || 8 
|-
| 1998-1999 || Albatros de Brest || Division 3
|| - || 12 || 11 || 23 || - || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
|| 22 || 11 || 9 || 20 || 38 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 37 || 18 || 20 || 38 || 38 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HC Val Pusteria || Serie A
|| 35 || 15 || 23 || 38 || 72 || 10 || 4 || 9 || 13 || 36 
|-
| 2001-2002 || Hockey Club Junior Milano Vipers || Serie A
|| 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Diables noirs de Tours || Ligue Magnus
|| 22 || 5 || 8 || 13 || 123 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Albatros de Brest  || Ligue Magnus
|| 29 || 24 || 15 || 39 || 115 || 4 || 4 || 0 || 4 || 25 
|-
| 2004-2005 || HC Val Pusteria  || Serie A
|| 36 || 15 || 18 || 33 || 50 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2005-2006 || Cortina || Serie A
|| 48 || 11 || 13 || 24 || 74 || 5 || 0 || 1 || 1 || 18 
|-
| 2006-2007 || HC Valpellice || Serie A2
|| 46 || 25 || 44 || 69 || 132 || 14 || 6 || 12 || 18 || 22 
|-
| 2007-2008 || HC Valpellice || Serie A2
|| 51 || 21 || 32 || 53 || 80 || 9 || 5 || 2 || 7 || 26 
|-
| 2008-2009 || HC Valpellice || Serie A2
|| 38 || 15 || 26 || 41 || 62 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || HC Valpellice || Serie A
|| 38 || 6 || 14 || 20 || 68 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2

Références 

Naissance en juin 1970
Naissance à Toronto
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur italien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueur des Generals de Flint
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HC Valpellice
Attaquant de hockey sur glace